Евоплоцефал (Euoplocephalus) — рід птахотазових динозаврів з родини Анкілозаврові (Ankylosauridae). Динозавр жив в кінці крейдяного періоду (76 млн років тому) на території Північної Америки. Викопні рештки евоплоцефала вперше виявлені у 1902 році в районі Ред Діїл Рівер у провінції Альберта в Канаді. З того часу знайдено багато скам'янілостей, що належали цьому динозавру.

Опис 

Тіло динозавра було покрите панциром з кісткових пластин з колючками, найбільша колючка розміщена на шиї. На кінці хвоста знаходилась булава, що була утворена з двох кісткових куль. Тіло завдовжки 5-6 м, заввишки — 2-2,5 м, вага — 2т.

Голова трикутної форми, також добре захищена панциром, навіть на повіках були кісткові пластинки. Також на голові розміщувались невеликі ріжки на шипи. Усі кістки хребта (ребра, хребці та інші) були міцно з'єднані між собою, лапи були широкими та плоскими. Тільки так він міг нести на собі таку важку броню та зберігати рухливість. Передні кінцівки короткі, задні довші, через це голова завжди похилена донизу. Його хвіст являв собою гігантську булаву: її довгою рукояткою був хвіст, який не гнувся, на кінці знаходилась важка кістяна куля.

Філогенія 
Місце роду Euoplocephalus на кладограмі підродини Ankylosaurinae:

 

Місце роду Euoplocephalus на кладограмі родини Ankylosauridae:

Примітки

Посилання 

 Horner, John, and Dobb, Edwin. Dinosaur Lives: Unearthing an Evolutionary Saga (HarperCollins, 1997).
 Lambert, David, and the Diagram Group. Dinosaur Data Book: The Definitive Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs and Other Prehistoric Reptiles (Gramercy, 1998).
 Lessem, Don, and Glut, D.F. The Dinosaur Society's Dinosaur Encyclopedia (Random, 1993).
 Lockley, Martin. Tracking Dinosaurs: A New Look at an Ancient World (Cambridge Univ. Press, 1991).
 Norell, M.A., and others. Discovering Dinosaurs in the American Museum of Natural History (Knopf, 1995).
 Norman, David. The Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs (Crescent, 1985).
 Sattler, H.R. The New Illustrated Dinosaur Dictionary (Lothrop, 1990).
 Weishampel, D.B., and others, eds. The Dinosauria (Univ. of Calif. Press, 1990).

Анкілозаврові
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1910
Динозаври Північної Америки